Мон-де-Марса́н () — місто та комуна у Франції, регіон Нова Аквітанія, адміністративний центр департаменту Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Бордо.

Клімат 
Місто знаходиться у зоні, котра характеризується морським кліматом. Найтепліший місяць — липень із середньою температурою 21.4 °C (70.5 °F). Найхолодніший місяць — січень, із середньою температурою 6.2 °С (43.2 °F).

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 13710 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 28641,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Мон-де-Марсан
 [ Розташування муніципалітету Мон-де-Марсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Ланди
Ланди